Meg Johnson peut désigner :
 , une actrice britannique ;
 Meg Johnson, une poétesse américaine.